

Пугачово — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область

Пугачово — село, Малопургинський район, Удмуртія
 Пугачово — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан